

Codici 
 DCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dahl Creek (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Dck – abbreviazione di dickite

Musica 
 DCK – album di Death Cube K del 2007

Note